Одегов — русская фамилия.
 Одегов, Виталий Алексеевич (род. 1975) — украинский мини-футболист и тренер.
 Одегов, Илья Андреевич (род. 1981) — казахстанский писатель.
 Одегов, Константин Владимирович (род. 1959) — российский режиссёр, киноактёр.
 Одегов, Леонид Яковлевич (1922—1974) — Герой Советского Союза.
 Одегов, Эдуард Николаевич (род. 1976) — российский хоккеист.